Die Liste der italienischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2019–2024) listet alle italienischen Mitglieder des 9. Europäischen Parlamentes nach der Europawahl in Italien 2019 auf.


Aktuelle Mandatsstärke der Parteien

Abgeordnete

Einzelnachweise 

!
Italien